Neuwaltersdorf ist der frühere deutsche Name folgender Ortschaften:

 Nowy Waliszów, Ortsteil der Gemeinde Bystrzyca Kłodzka (Habelschwerdt), Powiat Kłodzki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Nové Valteřice, Ortsteil der Stadt Moravský Beroun (Bärn), Okres Olomouc, Olomoucký kraj, Tschechische Republik